Гусовський Микола (1470–1533) — білоруський поет
 Гусовський Сергій Володимирович (1915–1983) — генеральний директор Київського заводу «Арсенал», Герой Соціалістичної Праці
 Гусовський Сергій Михайлович (1966) — український ресторатор
Прізвища